SEMA3C () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 7-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 751 амінокислот, а молекулярна маса — 85 207.

Кодований геном білок за функцією належить до білків розвитку. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як диференціація клітин, нейрогенез, альтернативний сплайсинг. 
Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Некатегоризовані білки